Primeira Batalha de Bengasi — ocorrida entre 17 a 20 de fevereiro de 2011
Segunda Batalha de Bengasi — ocorrida entre 19 a 20 de março de 2011
Batalha de Bengasi (Operação Dignidade) — ocorrida entre 16 de maio a 29 de julho de 2014
Batalha de Bengasi (2014–2017) — ocorrida a partir de 15 de outubro de 2014

Desambiguações de guerras e batalhas